Bonnel ist der Familienname folgender Personen:
 Abbon-Pierre Bonnel (1757–1844) (LThK)
 Eric Bonnel (* 1974), französischer Gewichtheber
 Joseph Bonnel (1939–2018), französischer Fußballspieler und -trainer
 Jean-François Bonnel (* 1959), französischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Bonnell